{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (96501) - || 1998 KU57 || 22 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96502) - || 1998 KU58 || 23 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96503) - || 1998 MC3 || 16 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96504) - || 1998 ML15 || 20 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96505) - || 1998 MH20 || 24 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96506) Oberösterreich || 1998 OR4 || 26 juli 1998 || Linz || E. Meyer
|-
| (96507) - || 1998 QX1 || 19 augustus 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (96508) - || 1998 QJ30 || 26 augustus 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96509) - || 1998 QE41 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96510) - || 1998 QL55 || 26 augustus 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96511) - || 1998 QG57 || 30 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96512) - || 1998 QE67 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96513) - || 1998 QW83 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96514) - || 1998 QC84 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96515) - || 1998 QT85 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96516) - || 1998 QU95 || 19 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96517) - || 1998 QG99 || 26 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96518) - || 1998 RO3 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96519) - || 1998 RB5 || 10 september 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| (96520) - || 1998 RH6 || 14 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96521) - || 1998 RF9 || 13 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96522) - || 1998 RK23 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96523) - || 1998 RC26 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96524) - || 1998 RY28 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96525) - || 1998 RE37 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96526) - || 1998 RU40 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96527) - || 1998 RQ45 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96528) - || 1998 RP49 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96529) - || 1998 RR49 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96530) - || 1998 RE54 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96531) - || 1998 RL68 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96532) - || 1998 RH69 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96533) - || 1998 RH72 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96534) - || 1998 RO79 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96535) - || 1998 SC5 || 20 september 1998 || Catalina || CSS
|-
| (96536) - || 1998 SO10 || 19 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96537) - || 1998 SF12 || 22 september 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96538) - || 1998 SN24 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96539) - || 1998 SW27 || 24 september 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (96540) - || 1998 SC29 || 18 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96541) - || 1998 SR31 || 20 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96542) - || 1998 SA44 || 21 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96543) - || 1998 SE48 || 27 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96544) - || 1998 SK52 || 28 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96545) - || 1998 SQ53 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96546) - || 1998 SO55 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96547) - || 1998 SB57 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96548) - || 1998 SX59 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96549) - || 1998 SE63 || 26 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96550) - || 1998 SH68 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96551) - || 1998 SL100 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96552) - || 1998 SE113 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96553) - || 1998 SS114 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96554) - || 1998 SD119 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96555) - || 1998 SN121 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96556) - || 1998 ST126 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96557) - || 1998 SC127 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96558) - || 1998 SP127 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96559) - || 1998 SF129 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96560) - || 1998 SF133 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96561) - || 1998 SB135 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96562) - || 1998 SZ138 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96563) - || 1998 SB154 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96564) - || 1998 SN156 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96565) - || 1998 SB157 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96566) - || 1998 TC2 || 12 oktober 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96567) - || 1998 TE18 || 13 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96568) - || 1998 TS19 || 15 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96569) - || 1998 TO31 || 11 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96570) - || 1998 TJ32 || 11 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96571) - || 1998 UN11 || 17 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96572) - || 1998 UN16 || 23 oktober 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (96573) - || 1998 UJ19 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96574) - || 1998 UJ23 || 30 oktober 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (96575) - || 1998 UY28 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (96576) - || 1998 UH35 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96577) - || 1998 UC42 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96578) - || 1998 VT2 || 10 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96579) - || 1998 VP7 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96580) - || 1998 VY8 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96581) - || 1998 VJ16 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96582) - || 1998 VF25 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96583) - || 1998 VG34 || 15 november 1998 || Sormano || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (96584) - || 1998 VG53 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96585) - || 1998 WY2 || 17 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96586) - || 1998 WE14 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96587) - || 1998 WK15 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96588) - || 1998 WR20 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96589) - || 1998 WW22 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96590) - || 1998 XB || 1 december 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96591) Emiliemartin || 1998 XY || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96592) - || 1998 XC1 || 7 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (96593) - || 1998 XO20 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96594) - || 1998 XA22 || 10 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96595) - || 1998 XQ23 || 11 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96596) - || 1998 XW26 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96597) - || 1998 XU28 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96598) - || 1998 XS41 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96599) - || 1998 XP49 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (96600) - || 1998 XH74 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten